Hinton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin Hinton
 Howard Everest Hinton